Ed Lee (politicus), Amerikaans politicus en burgemeester van San Francisco
 Ed Lee (hockeyspeler), Amerikaans hockeyspeler